Зубовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Зубовское сельское поселение — входит в Клинский район Московской области
 Зубовское сельское поселение — входит в Татарский район Новосибирской области
 Зубовское сельское поселение — входит в Спасский район Пензенской области